Citybike steht für:

 Citybike, Fahrrad mit Alltagstauglichkeit, siehe Tourenrad
 Citybike Salzburg, Fahrradverleihsystem in Salzburg, Österreich
 Citybike Wien, Fahrradverleihsystem in Wien, Österreich
 CityBike Kaohsiung, Fahrradverleihsystem in Kaohsiung, Taiwan